Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин 2009 года проходил 26 февраля—6 марта 2009 года в Челябинске (Россия) по швейцарской системе. Соревнования проводились в классической программе, быстрых шашках и блице по системе микроматчей с жеребьевкой начальных ходов и позиций, обязательных в обеих партиях, согласно таблице, утвержденной Секцией-64 ФМЖД.

В основной программе участвовали 24 спортсмена из 10 стран, в том числе 11 международных гроссмейстеров и 3 международных мастера. Чемпионом мира стал Сергей Белошеев (Украина) — 13 очков из 18. Набравшие по 12 очков россияне Владимир Егоров и Пётр Чернышёв провели дополнительный матч за второе место, в котором победил Егоров со счётом 4—0.

Основная программа 

GMI — международный гроссмейстер

MI — международный мастер

Быстрые шашки 
Между набравшими равное количество очков участниками проводился дополнительный турнир.

Блиц 
За третье-пятое место между набравшими равное количество очков участниками проводился дополнительный турнир.

Ссылки 
 Результаты чемпионата по русским шашкам 2009 года на сайте Секции-64 ФМЖД

2009 год в шашках
2009
Февраль 2009 года
Март 2009 года
Международные спортивные соревнования в Челябинске
Спорт в России в 2009 году
Чемпионаты мира в России